Vargemgrandensi – abitanti di Vargem Grande Paulista
Vargemgrandensi – abitanti di Vargem Grande do Sul
Vargemgrandensi – abitanti di Vargem Grande